Ремнёво — название населённых пунктов в России:
 Ремнёво — хутор в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Ремнёво — деревня в Калязинском районе Тверской области.